Battenberg steht für:

 Battenberg (mittelalterliches Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht
 Haus Battenberg, morganatische Seitenlinie des hessischen Fürstenhauses
 Battenberg (Eder), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Alte Burg Battenberg (Burg Battenberg, Battenburg), Burgstall am Rand der Altstadt von Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Neuburg (Battenberg) (Schloss Battenberg), ehemaliges Jagdschloss in Battenberg (Eder), Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Battenberg (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Burg Battenberg, Burgruine bei Battenberg (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Battenbergturm, Wohn- und Wehrturm in Haldern (Rees), Nordrhein-Westfalen
 Battenbergkuchen, eine Kuchensorte
 Battenberg-Markierung an Fahrzeugen von Blaulichtorganisationen

Battenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alice von Battenberg (1885–1969), Schwiegermutter der englischen Königin Elisabeth II.
 Bodo Battenberg (* 1963), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Ernst Battenberg (1927–1992), deutscher Verleger
 Franz Joseph von Battenberg (1861–1924), Prinz
 Friedrich Battenberg (* 1946), deutscher Jurist, Historiker und Archivar
 Heinrich Moritz von Battenberg (1858–1896), deutscher Adliger
 Ludwig von Battenberg (1854–1921), britisch-deutscher Admiral der Royal Navy
 Ludwig Battenberg (1890–1964), deutscher Verwaltungsjurist
 Marie Karoline von Battenberg (1852–1923), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Mathilde Battenberg (1878–1936), deutsche Malerin
 Maurice von Battenberg (1891–1914), Mitglied der britischen Königsfamilie und des Hauses Battenberg
 Ugi Battenberg (1879–1957), deutscher Maler
 Victoria Eugénie von Battenberg (Ena von Battenberg; 1887–1969), Königin von Spanien

Siehe auch:
 Battenberg Gietl Verlag
 Borbón y Battenberg
 Mountbatten